Helen Clark peut désigner:
 Helen Clark (née en 1950), ancienne première ministre de Nouvelle-Zélande ;
 Helen Bright Clark (1840-1927), suffragette et féministe britannique ;
  (1849-?), journaliste et poétesse américaine ;
  (1952-2015), historienne écossaise ;
  (née en 1954), femme politique travailliste britannique.

Voir aussi 
 

Clark, Helen